Tuorla  centro abitato della Finlandia, prima appartenente al comune di Piikkiö, dal 2009 a sua volta inglobato in quello di Kaarina
 1425 Tuorla – asteroide della fascia principale 
 osservatorio di Tuorla – osservatorio astronomico della Finlandia